Abbaye Saint-Victor peut désigner :
 abbaye Saint-Victor de Huy, en Belgique ;
 abbaye Saint-Victor de Marseille, en France ;
 abbaye Saint-Victor-en-Caux à Saint-Victor-l'Abbaye, en France ;
 abbaye Saint-Victor de Paris.

Voir aussi 
 Liste d'abbayes et monastères
 

Homonymie d'abbayes